Ел Кампо има више значења:

 Ел Кампо (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампо (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампо (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кампо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кампо (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кампо (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кампо, Нунда Чији (Сан Педро Молинос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампо, Ла Чименеа (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампо (Чапаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику